Юрий Петрович Во́ронов (13 января 1929 года, Ленинград — 5 февраля 1993 года) — советский поэт, журналист и общественный деятель. В 1959—1965 годах главный редактор «Комсомольской правды», в 1984—1986 гг. — журнала «Знамя», в 1988—1990 гг. — «Литературной газеты». В 1986—1988 годах заведовал отделом культуры ЦК КПСС.

Депутат ВС СССР 11-го созыва (1986—1989). Народный депутат СССР от СП СССР (1989—1991), с 1991 года народный депутат России. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Слова  «О камни! Будьте стойкими, как люди!» из стихотворения «Камни» (сборник «Блокада» (1968), посвященный мужеству и стойкости жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны) были отлиты в бронзе на Монументе героическим защитникам Ленинграда.

Биография 
Родился в семье профсоюзного работника.
Пережил блокаду Ленинграда.
Окончил факультет журналистики ЛГУ имени А. А. Жданова (1952). Член ВКП(б) с 1951 года.

Работал заведующим отделом студенческой молодёжи в ленинградской газете «Смена», там же был редактором, а в 1954—1959 гг. заместителем главного редактора. В тот же период секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ.

Когда Шелепин был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, он заботился о «Комсомольской правде», подбирал туда талантливых людей. Шелепин и привел в редакцию Юрия Петровича Воронова.

В 1959—1965 годах Воронов - главный редактор «Комсомольской правды». Оставил должность после того, как в июне 1965 года в газете появился острокритический очерк А. Я. Сахнина «В рейсе и после» — о произволе директора китобойной флотилии «Слава» Алексее Солянике, вызвавший «очень громкий общественный резонанс… Выступление газеты вызвало недовольство некоторых членов Политбюро», — отмечал в мемуарах Филипп Бобков. На защиту публикации, содержащей неопровержимые факты, единственным из членов Политбюро встал А. Н. Шелепин, однако Юрия Воронова, «человека скромного и глубоко порядочного», как пишет Бобков, защитить не удалось.

Воронова перевели на должность ответственного секретаря газеты «Правда», (что формально было повышением), а в 1968 году он был назначен заведующим корпунктом «Правды» в ГДР и Западном Берлине, которую занимал до 1984 года.

В 1970-е — 1980-е годы Воронова несколько раз пытались назначить то заместителем главного редактора «Литературной газеты», то главным редактором «Литературной России», но представления тормозились в ЦК КПСС. Из германской «ссылки» его вернул Михаил Горбачёв, который, как говорили, помнил Воронова ещё по комсомольским годам.

Секретарь правления СП СССР (1984), в котором состоял с 1974 года.
Главный редактор журнала «Знамя» (1984—1986).
В 1986—1988 годах заведовал отделом культуры ЦК КПСС.
С декабря 1988 по март 1990 главный редактор «Литературной газеты».

Член СЖ СССР, член правлений СП РСФСР (1985—1991) и СП СССР (1986—1991).

Депутат ВС СССР 11-го созыва (1986—1989). Народный депутат СССР от СП СССР (1989—1991), с 1991 года и до своей смерти был народным депутатом России.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Сыновья — историк отечественных спецслужб Валентин Воронов и музыкант Сергей Воронов.

Поэтическое творчество 
Дебютировал как поэт в 1945, в ленинградской газете «Вагоностроитель» (номер за 13 сентября), затем почти 20 лет не печатал свои стихи. Вторичный «дебют» Воронова состоялся в 1965 в газете «Правда» (7 мая) и журнале «Знамя» (1965, № 6). После возвращения в Москву, уже во время Перестройки, печатал стихи в журнале «Новый мир» (1985, № 7; 1986, № 5).

Центральное место в стихах Воронова занимает тема войны и, в частности, — блокады Ленинграда. Воронов остро ощущал необходимость помнить войну, даже если эти воспоминания непомерно тяжелы:

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Большую известность приобрело стихотворение поэта о ленинградских деревьях, которые жители блокадного города не спиливали, даже если им нечем было растопить печку:

Они зимой,
Чтоб как-нибудь согреться —
Хоть на мгновенье,
Книги, письма жгли.
Но нет
Садов и парков по соседству,
Которых бы они не сберегли.

<…>

Деревья
Остаются подтвержденьем,
Что, как Россия,
Вечен Ленинград!

Им над Невой
Шуметь и красоваться,
Шагая к людям будущих годов.
…Деревья!
Поклонитесь ленинградцам,
Закопанным
В гробах и без гробов.

(«Ленинградские деревья»)

Библиография

Сборники стихов 
 «Блокада» (1968);
 «Память» (1971);
 «Долгое эхо» (1979);
 «Улица Росси» (1979);
 «Весы» (1986);
 «Белые ночи» (1987);
 «Стихотворения» (1989).

Книги прозы 
 «Сила жизни» (сборник статей, 1962).

Награды и звания 
 орден Ленина (04.05.1962)
 орден Трудового Красного Знамени (16.11.1984)
 орден «Знак Почёта»
 орден «Знамя Труда» I степени (ГДР)
 медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 премия имени Воровского (1963)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1986) — за книгу стихов «Блокада» (1973)
 заслуженный работник культуры РСФСР

Примечания 

Русские поэты
Писатели-соцреалисты
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Заведующие отделами ЦК КПСС
Главные редакторы «Литературной газеты»
Главные редакторы газеты «Комсомольская правда»
Главные редакторы СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Лауреаты премии имени Вацлава Воровского
Делегаты XXVII съезда КПСС
Персоналии:Блокада Ленинграда
Шелепинцы